Diese Liste enthält alle Länderspiele der venezolanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Venezuela hat von den CONMEBOL-Mannschaften die wenigsten Länderspiele bestritten.

Erklärungen 
 Nr. (F) – Nummer gemäß der Liste der FIFA
 Nr. (R) – Nummer gemäß der Statistik bei rsssf.com
 Datum – Datum des Spieles gemäß FIFA, größere Abweichungen bzgl. des Datums werden in Fußnoten genannt.
 Ergebnis – Ausgang des Spieles aus Sicht Venezuelas (grüner Hintergrund = Sieg, gelber Hintergrund = Remis (einschl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele), roter Hintergrund = Niederlage)
 Gegner – Flagge der gegnerischen Mannschaft zum Zeitpunkt des Spieles und Wiki-Link zur jeweiligen Nationalmannschaft
 H/*/A – Heimspiel, Spiel auf neutralem Boden oder Auswärtsspiel
 Austragungsort – Ort des Spieles und Land zum Zeitpunkt des Spieles, falls das Spiel nicht in Venezuela stattfand
 Anlass – Grund des Spieles. Alle Spiele außer WM-Spiele, WM-Qualifikationsspiele und Spiele bei der Copa América werden von der FIFA als Freundschaftsspiele eingestuft.
Bemerkungen – Nennt besondere Ereignisse oder Abweichungen in den Statistiken

1938 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Stand: 27. September 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Venezuela spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen China, El Salvador, Kolumbien, Panama, Trinidad & Tobago und bisher einziges CONMEBOL-Mitglied gegen Aruba, die Dominikanische Republik, Guinea, Moldawien und Syrien. Venezuela ist das einzige CONMEBOL-Mitglied, deren A-Nationalmannschaft noch nicht gegen das Deutschland gespielt hat.

Spielstädte

Siehe auch 
Liste der Länderspiele der venezolanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Einzelnachweise

Weblinks 
 de.fifa.com: FIFA-Ergebnisdatenbank (Zeitraum einstellbar)
International Results of Venezuela (Stand: 1. März 2006)
Venezuela - Record International Players

Venezuela
!Landerspiele